ARA „Buenos Aires” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Armada de la República Argentina; pochodzi od prowincji Buenos Aires:
 ARA „Buenos Aires” – krążownik pancernopokładowy z końca XIX wieku, w służbie w latach 1896-1932
 ARA „Buenos Aires” (D-6) – niszczyciel typu Buenos Aires z lat 30. XX wieku, w służbie w latach 1938-1971

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy argentyńskich okrętów